Нико́ль Ассле́р (;  г. —  г.) — французская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании, дочь хоккеиста Альбера Асслера. Бронзовый призёр чемпионата мира 1963 года.

Карьера 
В 1960-х годах Николь Асслер была лидером французского женского катания, шесть раз одержав победу на национальном чемпионате. На международном уровне выступала не столь удачно и никогда не выигрывала чемпионатов мира и Европы, однако, на чемпионате Европы 1963 года стала второй, а в 1964, 1965 и 1966 годах поднималась на третью ступеньку пьедестала. Асслер выделяли скоростное и качественное исполнение вращений, а слабым местом были прыжки, что не позволяло ей соперничать с такими спортсменками, как Шаукье Дейкстра и Регина Хайтцер.

Запомнилась (в том числе советским зрителям) уникальным показательным номером на песню Евгения Родыгина «Уральская рябинушка», пять разных вращений с огромным количеством оборотов (в том числе свыше 40) и финальной спиралью в либеле через весь каток, продолжительностью 22 сек. На чемпионате Европы 1965 в Москве пораженная советская публика устроила овацию и вызвала Асслер «на бис».

Асслер представляла страну на зимних Олимпийских играх 1960 года, где заняла 11-е место, и 1964 года, где стала четвёртой. После окончания любительской спортивной карьеры в 1967 году ушла в профессионалы.

Достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1960
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1960 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года